Il gruppo della wolframite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della wolframite 
 Ferberite
 Hübnerite
 Sanmartinite

Note 

Wolframite